Ча́я (южносельк. Шаалгы, Шаылгы) — река в Чаинском и Колпашевском районах Томской области, левый приток Оби. Образуется слиянием рек Парбиг и Бакчар.

Длина 194 км (от истока Бакчар — 542 км), площадь водосборного бассейна — 27,2 тыс. км². Среднемноголетний годовой сток: 84 м³/с (2,7 км³/год).

На реке расположены населённые пункты Усть-Бакчар, Варгатер, Подгорное, Чаинск, Гришкино, Чажемто.

В селе Чажемто — источник минеральных вод и санаторий.

Притоки 
(расстояние от устья)

 6 км: Алдыганка
 80 км: Майга
 82 км: Тоя
 91 км: Добрушка
 109 км: Поскоевка
 119 км: Массуга
 140 км: Икса
 156 км: Нюрса (Большая Нюрса)
 194 км: Бакчар (Большой Бакчар)
 194 км: Парбиг

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Чулым до впадения реки Кеть, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 Евсеева Н. С. География Томской области. (Природные условия и ресурсы.). — Томск: Издательство Томского университета, 2001. — 223 с. — 
 
 

Притоки Оби
Реки Чаинского района
Реки Колпашевского района